Thráin I is een fictief persoon uit de werken van J.R.R. Tolkien.

Hij ontvluchtte Khazad-dûm in Moria nadat zijn grootvader Durin VI en zijn vader Náin I een jaar na elkaar door de Balrog, bekend als Durins Vloek, waren gedood. Hij ging naar Erebor, de Eenzame Berg, en werd daar de eerste Koning onder de Berg.

Lijn van Durin de Onsterfelijke 

Thrain I